Суперкубок Англии по футболу 1971 года () — 49-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победитель Второго дивизиона сезона 1970/1971 «Лестер Сити» и финалист Кубка Англии сезона 1970/1971 «Ливерпуль». «Арсенал», чемпион Первого дивизиона и обладатель Кубка Англии (оформивший золотой дубль), отказался от участия в матче.

Игра прошла на стадионе «Филберт Стрит» в Лестере 7 августа 1971 года. Матч закончился с минимальной победой «лис».

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на LFCHistory.net

1971
Суперкубок Англии 1971
Суперкубок Англии 1971
Суперкубок Англии
События 8 августа
Август 1971 года
Спорт в Лестере
Спорт в Великобритании в 1971 году